Григорьев, Петр Иванович (1804 — ?) — русский художник.
 Григорьев, Пётр Иванович, он же Григорьев 1-й (1806 или 1807—1871) — русский актёр Александринского театра и автор водевилей.
 Григорьев, Пётр Иванович — полный кавалер ордена Трудовой Славы в Винницкой области.